Prelle est un nom propre qui peut désigner :

Industrie 
 Prelle à Lyon, manufacture d'étoffes pour ameublement.

Toponymie 

 Prelle, hameau de la commune belge de Tenneville ;
 Rue de La Prelle à Charleroi en Belgique.

Architecture 
 Château de Prelle.

Patronyme 

 Famille de Prelle de la Nieppe (olim de Presle de la Nieppe, Compère de Presles), famille de la noblesse belge ;
 Alain de Prelle, écrivain et reporter belge.
 Michael Prelle (né en 1951), acteur allemand

Patronyme belge
Homonymie de monument